Black Knight puede referirse a:

 El Caballero Negro, el nombre de varios personajes de cómic de la Marvel.
 El Black Knight, un cohete de pruebas británico.